Tgahrt ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Tgahrt (1882–1945), deutscher Industrieller, Generaldirektor und Präsident der IHK Hannover
 Reinhard Tgahrt (1936–2017), deutscher Germanist